Појам Бриџпорт може да се односи на:
Бриџпорт (Алабама), град у САД у држави Алабама
Бриџпорт (Вашингтон), град у САД у држави Илиноис
Бриџпорт (Илиноис), град у САД у држави Илиноис
Бриџпорт (Конектикат), град у САД у држави Конектикат
Бриџпорт (Тексас), град у САД у држави Тексас